

Geografia

Austria 
 Walding – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung

Niemcy 
 Walding – dzielnica Pasawy
 Walding – dzielnica Traunreut